Jan (Beber) z Oświęcimia, profesor i rektor (1479-1480) Akademii Krakowskiej
 Jan (Sacranus) z Oświęcimia, profesor i rektor (1493-1495, 1512-1513 i 1521) Akademii Krakowskiej